Titanogrypa är ett släkte av tvåvingar. Titanogrypa ingår i familjen köttflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Köttflugor
Titanogrypa